Лузер:

 Лузер (сленг) — той, кому постійно не щастить у чомусь, невдаха.
 «Лузер» — американська комедія 1999 року.

Посилання